977 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 977 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Код 638145.
 977 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298710.